Morrow är ett efternamn av gaeliskt ursprung, bland annat en anglifiering av vissa skotska och iriska namn.

Personer med efternamnet Morrow
 Bobby Joe Morrow (1935–2020), amerikansk friidrottare
 Brenden Morrow (född 1979), kanadensisk ishockeyspelare
 Dwight Morrow (1873–1931), amerikansk republikansk politiker, affärsman och diplomat
 Edwin P. Morrow (1877–1935), amerikansk republikansk politiker
 Felix Morrow (1906–1988), amerikansk kommunistisk politiker
 James Morrow (född 1947), amerikansk science fiction-författare
 Jeremiah Morrow (1771–1852), amerikansk politiker
 Joe Morrow (född 1992), kanadensisk ishockeyspelare
 Joshua Morrow (född 1974), amerikansk skådespelare
 Ken Morrow (född 1956), amerikansk ishockeyspelare
 Rob Morrow (född 1962), amerikansk skådespelare
 Simmone Morrow (född 1976), australisk softbollsspelare
 Suzanne Morrow (1930–2006), kanadensisk konståkare
 Vic Morrow (1929–1982), amerikansk skådespelare och regissör, ursprungligen Victor Morozoff
 William W. Morrow (1843–1929), amerikansk republikansk politiker och jurist

Referenser